Het ATP-toernooi van Shenzhen 2017 (met de officiële naam Shenzhen Open 2017) werd gespeeld van 25 september tot en met 1 oktober 2017. De toernooilocatie waren de hardcourtbanen van het Shenzhen Longgang Sports Center in de Chinese stad Shenzhen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Shenzhen
ATP-toernooi van Shenzhen